Диз'юнкція (логічна операція)
 Диз'юнкція (екологічний термін)